Venster (muur), een opening in een muur om naar buiten te kunnen kijken
 Venster (computer), een rechthoekig element in een grafische computerinterface
 Venster (geologie), een geologische structuur waardoor meerdere aardlagen zichtbaar zijn
 deel van de tijd waarin men iets kan uitvoeren
 Ovaal venster, een membraan tussen het midden- en binnenoor

Zie ook 
 Venstre (doorverwijspagina)
 Vänster (doorverwijspagina)